Литовская баскетбольная лига () — высший дивизион системы баскетбольных лиг Литвы. Первый розыгрыш состоялся в сезоне 1993/1994. За всё время существования лиги чемпионами становились только каунасский «Жальгирис» (22 чемпионских титула и всего 27 финалов из 27 возможных) и вильнюсский «Ритас» (5 чемпионских титулов).

История 
22 апреля 1993 года представители Баскетбольного фонда им. Марчюлёниса и восемь сильнейших литовских клубов — каунасские Жальгирис, Атлетас, Дробе, вильнюсская Статиба, Плунгский Олимпас, Шилуте, Паневежский Литкабелис, клайпедский Нептунас, и чуть позже к ним присоединившиеся каунасские НЕКА и Лавера, основали Литовскую баскетбольную клубную ассоциацию (), которая в 1996 году была переименована в нынешнюю Литовскую баскетбольную лигу.

Формат 
Турнир проводится ежегодно, начинается осенью и заканчивается весной. Состоит из двух частей — регулярного чемпионат и плей-офф. В регулярном чемпионате каждый клуб играет с каждым четырежды — по два раза дома и в гостях. Восемь лучших команд выходят в плей-офф, где выявляются призёров и победителя сезона. Худший клуб регулярного чемпионата вылетает в Национальную баскетбольную лигу (НБЛ).

Участники 
Количество участвующих клубов менялось в разные годы от 8 до 13.

1993—2012  
 1993—1994 — 10 команд;
 1994—1995 — 11 (отпала Дробе, добавились Шяуляй и вильнюсский Сакалай); 
 1996—1997 — 10;
 1997—1998 — 10;
 1998—1999 — 10;
 2000—2002 — 9;
 2003—2004 — 10;
 2004—2005 — 9;
 2005—2006 — 8;
 2006—2007 — 9;
 2007—2008 — 10;
 2008—2009 — 11;
 2009—2010 — 13;
 2010—2011 — 13;
 2011—2012 — 12;

2019—2020 
В сезоне 2019/2020 в регулярном чемпионате приняли участие 10 клубов.

Финалисты

По сезонам

По клубам

См. также 
 Мужская сборная Литвы по баскетболу
 Национальная баскетбольная лига Литвы — второй дивизион чемпионата Литвы по баскетболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Национальные баскетбольные чемпионаты
Соревнования по баскетболу в Литве
Баскетбол